Suchdol ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Stadt im Okres Jindřichův Hradec, siehe Suchdol nad Lužnicí
Gemeinde im Okres Nový Jičín, siehe Suchdol nad Odrou
Gemeinde im Okres Kutná Hora, siehe Suchdol u Kutné Hory
Gemeinde im Okres Prostějov, siehe Suchdol u Konice
 Praha-Suchdol, Stadtteil von Prag
Ortsteil von Bujanov, Okres Český Krumlov
Ortsteil von Křimov, Okres Chomutov; siehe Suchdol (Křimov)
Ortsteil von Kunžak, Okres Jindřichův Hradec
Ortsteil von Prag; siehe Suchdol (Prag)
Ortsteil von Prosenická Lhota, Okres Příbram
Ortsteil von Vavřinec na Moravě, Okres Blansko

siehe auch: Suchodół, Suchodol, Suchý Důl (Begriffsklärung), Suchenthal